Peru har gennem tiden haft følgende premierministre (Presidente del Consejo de Ministros del Perú).

Listen er ikke komplet.

 
Lister over regeringsledere